

Télévision

Série télévisée 

  (1995), une série de la BBC
 , une minisérie américaine réalisée par Tobe Hooper en 2007
  (2007), une sitcom de la BBC (2019)
  (2021), une sitcom de CBS basée sur la sitcom de la BBC.

Téléfilm 

 Ghosts, un téléfilm britannique réalisé par Elijah Moshinsky en 1986.

Cinéma 

 Ghosts, un film américain réalisé par John Emerson et George Nichols en 1915 ;
 Ghosts, un documentaire britannique réalisé par Edward Joffe en 1981 ;
 Ghosts, un documentaire canadien réalisé par Steve Rumbelow en 1998 ;
 Ghosts, un court-métrage britannique réalisé par Marco Ruffatti en 2002 ;
 Ghosts, un court-métrage canadien réalisé par Robert DeLeskie en 2003 ;
 Ghosts, un film britannique réalisé par Nick Broomfield en 2006 ;
 Ghosts, un moyen métrage américain réalisé par Stan Winston en 1996 avec Michael Jackson. Un clip du même nom a également été créé à partir d'un montage d'extraits de ce moyen métrage.

Jeu 

 Ghosts (jeu de société)

Musique

Chanson 

 Ghosts, une composition d'Albert Ayler devenue standard de jazz ;
 Ghosts, un titre et un single de Michael Jackson extrait de l'album Blood on the Dance Floor de 1997 ;
 Ghosts (How Can I Move On), chanson de Muse.

Album 

 Ghosts I-IV, un album studio de Nine Inch Nails de 2008 ;
 Ghosts, un album du groupe anglais The Strawbs

Autres 

 ghostscript, un logiciel pour imprimer (plus précisément un interpréteur PostScript) ;
 Ghosts 'n Goblins et ses suites, un jeu vidéo de plates-formes sorti en 1985 ;
 Call of Duty: Ghosts, un FPS.

Voir aussi